Родни «Darkchild» Джеркинс (; 29 июля 1977, Плезантвилл, Нью-Джерси) — автор песен, музыкальный продюсер и музыкант, обладатель «Грэмми». Джеркинс стал очень известным продюсером, работая с такими легендами, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи и Spice Girls.

С 4 апреля 2004 года женат на Джой Энрикес. У пары четверо детей: сыновья Родни Дэвид Джеркинс — младший (р. 28.05.2008) и Ройал Дэвид Джеркинс (р. 19 сентября 2014) и дочери — Хэвенли Джой Джеркинс (р. 17.11.2009), Ханна Джой Джеркинс (р. 19.10.2012).

Участие

Работа над синглами

Примечания

Ссылки 
 

Поп-музыканты
Музыкальные продюсеры США
Лауреаты премии «Грэмми»